Die Abkürzung JDD steht für
 Junge Dichter und Denker, ein deutsches Musikprojekt
 Le Journal du Dimanche, eine französische Sonntagszeitung

JDD